La commune de Surju (en ) est une municipalité rurale d'Estonie située dans le Comté de Pärnu. Elle s'étend sur 
et a  habitants au  janvier 2012.

Municipalité 
La municipalité regroupe 11 villages:

Villages 
Surju, Metsaääre, Jaamaküla, Lähkma, Saunametsa, Kikepera, Kalda, Ristiküla, Kõveri, Ilvese, Rabaküla.

Références

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

  Site de la commune de Surju

Surju